Stijena ist der Name folgender Ortschaften:

 Stijena (Cazin), Ort in der Gemeinde Cazin im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina
 Stijena (Podgorica), Ort in der Großgemeinde Podgorica im Süden von Bosnien-Herzegowina
 Bijela Stijena, Ort in der Gespanschaft Požega-Slawonien, Kroatien